NextGen Series (2012/2013) – drugi sezon rozgrywek piłkarskich, zorganizowanych dla młodzieżowych drużyn do lat 19. europejskich klubów piłkarskich. Zdobywcą trofeum został angielski klub Aston Villa F.C.

Zmiany 
Zmieniono format rozgrywek, w stosunku do poprzedniego sezonu. Od tego sezonu w rozgrywkach będzie uczestniczyło 24 zespołów, a nie jak poprzednio 16. Faza grupowa liczyła sześć grup po cztery zespoły.

Drużyny 
24 zespoły zostały podzielone w 6 grup. 15 drużyn z poprzedniego sezonu zdecydowało się pozostać w NextGen Series, jedynie szwajcarski FC Basel opuścił rozgrywki.

  Aston Villa F.C.
  Liverpool F.C.
  Manchester City F.C.
  Tottenham Hotspur F.C.

  FC Barcelona
  VfL Wolfsburg
  FC Internazionale Milano
  Sporting CP

  Olympique de Marseille
  AFC Ajax
  PSV Eindhoven
  Fenerbahçe SK

  Celtic F.C.
  Molde FK
  Rosenborg BK

Do tych zespołów dołączyło 9 kolejnych drużyn.

  Arsenal F.C.
  Chelsea F.C.
  Athletic Club Bilbao

  Borussia Dortmund
  Juventus F.C.

  Paris Saint-Germain F.C.
  CSKA Moskwa

  Olympiakos SFP
  RSC Anderlecht

Faza grupowa

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Ranking drużyn z 3. miejsc

Faza pucharowa

Drabinka

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

NextGen Series
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej